Spojení písmene A a číslice 0 může mít různé významy:

 formát papíru 841 × 1189 mm
 IATA kód společnosti L'Avion
 nejjednodušší obtížnost při lezení
 A0 (Zimbabwe) – dálnice v Zimbabwe
 tón subkontra A
 a0 – Bohrův poloměr